A 2011-es skandináv túraautó-bajnokság volt a bajnokság első szezonja. A szezon április 23-án vette kezdetét és szeptember 24-én ért véget.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
A 2011-es STCC naptárat 2010 november 8-án jelentették be.

Bajnokság állása
Az összetett bajnokságban és a Semcon kupában is az FIA 2010-ben bevezetett pontrendszerét használják.

Versenyzők bajnoksága

Csapatok bajnoksága

Megjegyzések

Források

További információk
 A skandináv túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

Skandinavturaautobajnoksag